Burey ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Burey im Département Eure

mit Namenszusatz:
Burey-en-Vaux im Département Meuse
Burey-la-Côte im Département Meuse